Ayal steht für:

 Joop Ayal (1925–2013), niederländischer Jazzmusiker
 Lena Ayal, belgische Sängerin
 Río Ayal, indirekter Zufluss des Río Ocosito in Guatemala